Polish Open 1995 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 1995 z cyklu Polish Open rozgrywany w dniach 24–30 lipca 1995 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 100 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1995
1995 w polskim sporcie
1995 w tenisie ziemnym